Gmeinbauer ist:

 Gmeinbauer (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reinhold Gmeinbauer (* 1963), österreichischer Manager und Unternehmer